CEP63 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 703 амінокислот, а молекулярна маса — 81 344.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, пошкодження ДНК, мітоз, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки